Юїє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 110 км на північний схід від Нанта, 27 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Юїє і Лезіньє було об'єднано в новий муніципалітет Юїє-Лезіньє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 537,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Юїє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара